Aardrijkskunde
Bushnell (Florida), plaats in de Amerikaanse staat Florida
Bushnell (Illinois), plaats in de Amerikaanse staat Illinois
Bushnell (Nebraska), plaats in de Amerikaanse staat Nebraska
Bushnell (South Dakota), plaats in de Amerikaanse staat South Dakota

Personen met de achternaam Bushnell
Bert Bushnell, Brits roeier
Nolan Bushnell, Amerikaans ondernemer, medeoprichter van het Amerikaanse computerbedrijf Atari